Christian Perez (Marselha, 13 de maio de 1963) é um ex-futebolista francês.

Disputou 22 partidas pela Seleção Francesa entre 1988 e 1992, marcando dois gols. Esteve com os Bleus na Eurocopa de 1992.

Em clubes, conseguiu destaque com a camisa do Nîmes, atuando por 222 partidas e marcou 58 gols. Perez jogou também por Montpellier, PSG, Monaco e Lille.

Despediu-se dos gramados em 1997, jogando pelo Shanghai Shenhua, única equipe que atuou fora da França.

Curiosidade sobre Perez
Apesar de ser francês de nascimento (ele é nativo de Marselha), Perez tinha origem espanhola - portanto a pronúncia do sobrenome seria Pérez (com E aberto). Mas ele preferiu usar a mesma forma do sobrenome, desta vez com o E fechado (pronunciando-se Perrê).

Futebolistas da França
Futebolistas do Nîmes Olympique
Futebolistas do Paris Saint-Germain Football Club
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol